Thordsen est un patronyme porté notamment par :

 Kelly Thordsen (1917-1978), acteur américain ;
 Jimmy Thordsen (1948-), joueur portoricain de basket-ball.

Homonymie de patronyme